Taiyō steht für:
 den männlichen japanischen Vornamen
 Taiyō Yūden, einen japanischen Chemie- und Elektronikkonzern
 Taiyō (Schiff, 1940), ein Geleitflugzeugträger der Kaiserlich Japanischen Marine

Siehe auch:
 Taio
 Tayo